River Yeo kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Congresbury Yeo, vattendrag, England, North Somerset, 
 River Yeo (vattendrag i Storbritannien, lat 51,08, long -4,07), England, 
 River Yeo (vattendrag i Storbritannien, Somerset), England, 
 River Yeo (vattendrag i Storbritannien, lat 50,87, long -3,82), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar